PFK steht für:
 Phosphofructokinase 1
 Poulet frit à la Kentucky, offizieller Name von Kentucky Fried Chicken in Québec
  (Professionalny futbolny klub), „Professioneller Fußballklub“ (siehe Listen für Beispiele)

Siehe auch:

Abkürzung